Туна реснитчатая () — дерево рода Toona, которое растёт по всей Южной Азии от Афганистана до Папуа-Новой Гвинеи и Австралии.

Описание 
В Австралии естественной средой обитания деревьев являются субтропические леса Нового Южного Уэльса и Квинсленда, большая часть которых была значительно вырублена. Вид может вырасти примерно до 60 м в высоту, а ствол — до 3 м в обхвате. Самое большое зарегистрированное дерево T. ciliata в Австралии выросло около реки Нулла Нулла, к западу от Кемпси, Новый Южный Уэльс, и было срублено в 1883 году.

Одно из немногих местных листопадных деревьев Австралии. Древесина красного цвета, легко обрабатывается и очень ценится. Она широко использовалась для изготовления мебели, обшивки и строительства, включая кораблестроение, и австралийские поселенцы называли её «красным золотом». В XIX и начале XX веков почти все крупные деревья были вырублены, и этот вид, в основном, перестал использоваться для промышленного использования. Доступность этой древесины в настоящее время ограничена. В настоящее время древесина также заготавливается в Новой Гвинее.

Лучше всего растёт в среде с высоким уровнем освещённости, однако в относительной темноте подлеска дождевого леса менее подвержен нападению Hypsipyla robusta, которая откладывает яйца на верхушку дерева, позволяя личинкам зарываться в ствол. Это приводит к тому, что дерево отмирает, а древесина становится низкокачественной.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Australian timbers
 National Register of Big Trees 
 Distribution Map 
Мелиевые